In der Provinz Ayutthaya (Zentralthailand) gibt es zwei Landkreise (Amphoe), deren Name als Bang Sai romanisiert ist, sie unterscheiden sich jedoch anhand der thailändischen Schreibweise und dem Geo-Code.

Amphoe Bang Sai (1404) (Thai: )
Amphoe Bang Sai (1413) (Thai: )